Michael Collins peut désigner :
 Michael Collins (1890-1922), indépendantiste irlandais ;
 Michael Collins (1924-2005), écrivain américain ;
 Michael Collins (1930-2021), astronaute américain, membre d'Apollo 11 ;
 Michael Collins, astronome américain ;
 Michael Collins (né en 1962), clarinettiste britannique ;
 Michael Collins (né en 1964), écrivain irlandais ;
 Michael Collins (né en 1974), joueur de rugby néo-zélandais. 

 Michael Collins, film inspiré par la vie du personnage politique irlandais Michael Collins sorti en 1996.